JPJ est un sigle qui peut désigner :
 John Paul Jones Arena, une salle omnisports située sur le campus de l'Université de Virginie ;
 Jean-Paul Jauffret (1930-), un œnologue, chef d'entreprise, homme politique et joueur de tennis français.